Veliki Bukovec est un toponyme qui peut désigner :
Veliki Bukovec, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Varaždin ;
Veliki Bukovec, une localité de Croatie située dans la municipalité de Mače, comitat de Krapina-Zagorje.